«Массовая библиотека по искусству» (МБИ; первоначальное название — «Народная библиотечка по искусству»; затем — «Массовая библиотечка по искусству») — популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством «Художник РСФСР» (Ленинград) в 1960—1980-е годы. Книги серии, адресованные широкому кругу читателей, были посвящены жизни и творчеству известных русских и советских художников, скульпторов, графиков и гравёров, чьи произведения хранятся в различных  музейных собраниях.

Формат издания: 70x100/32 (~120х165 мм); обложка картонная или бумажная.

Книги серии (список)

«Народная библиотечка по искусству» 
 Виктор Михайлович Васнецов / Л. И. Иовлева — 1964
 Школа Венецианова / Голубева Э. И. - 1970
 Николай Николаевич Ге / Н. Г. Зограф - 1968
 Павел Дмитриевич Корин / Х. М. Райхенштейн - 1971
 Борис Михайлович Кустодиев / М. Г. Эткинд - 1968
 Иван Петрович Мартос / И. М. Гофман - 1970
 Рябушкин / Б. М. Кузнецов - 1969
 Владимир Васильевич Стасов / А. К. Лебедев - 1965
 Сильвестр Щедрин / К. В. Михайлова - 1972

«Массовая библиотечка по искусству» 
 А. А. Агин / В. Я. Курбатов - 1979
 Фёдор Алексеев / М. И. Андросова - 1979
 Иван Аргунов / Н. П. Шарандак - 1977
 А. Е. Архипов / И. Н. Баршева -1974
 В. Н. Бакшеев
 В. Э. Борисов-Мусатов
 Ф. А. Васильев / Ю. Ф. Дюженко - 1973
 Дионисий / Г. И. Чугунов - 1979
 С. М. Жуковский / Н. И. Станкевич - 1974
 Б. В. Иогансон / Н. И. Станкевич - 1978
 П. К. Клодт
 М. И. Козловский / В. Н. Петров - 1976
 С. Т. Конёнков
 Н. П. Крымов
 Павел Кузнецов / Л. В. Мочалов - 1979
 Евгений Евгеньевич Лансере / А. Боровский - 1975
 А. П. Лосенко / Е. И. Гаврилова - 1977
 С. В. Иалютин / Г. В. Голынец - 1974
 М. И. Махаев / К. В. Малиновский - 1978
 И. И. Машков / М. М. Алленов - 1973
 М. В. Нестеров / Н. П. Шарандак - 1975
 Александр Осмеркин / Л. И. Усольцева - 1978.
 А. П. Остроумова-Лебедева
 К. С. Петров-Водкин / В. А. Тамручи - 1977
 Б. К. Растрелли / Е. Ф. Петинова - 1979
 Н. К. Рерих
 Ф. С. Рокотов
 З. Е. Серебрякова / А. Н. Савинов - 1973
 Н. П. Ульянов
 Федос Щедрин / Е. Ф. Петинова - 1977

«Массовая библиотека по искусству» 
 И. К. Айвазовский / В. Н. Пилипенко - 1980
 Н. А. Андреев / Л. П. Трифонова - 1987
 Л. С. Бакст / С. В. Голынец - 1981
 Карл Брюллов / Г. К. Леонтьева - 1980
 В. М. Васнецов / А. К. Лазуко - 1985
 Иван Вишняков / Т. В. Ильина - 1980 
 Н. Н. Ге / В. Ф. Тарасов - 1989
 М. Б. Греков / - 1982
 М. В. Добужинский / Г. Чугунов - 1988
 Алексей Зубов / М. С. Лебедянский - 1981
 О. А. Кипренский / К. В. Михайлова - 1986
 П. К. Клодт / В. Н. Петров - 1985
 М. И. Козловский / В. Н. Петров - 1983
 К. А. Коровин / А. Я. Басыров - 1985
 И. Н. Крамской / Н. А. Яковлева - 1990
 Павел Кузнецов / Л. Мочалов - 1980
 А. И. Куинджи / С. В. Кудрявцева - 1989
 Б. М. Кустодиев / Н. А. Саутин - 1987
 Д. Г. Левицкий / А. П. Валицкая - 1985
 Василий Максимов / А. К. Лазуко - 1982
 Андрей Матвеев / В. Г. Андреева - 1983
 В. И. Мухина / И. А. Башинская - 1987
 Илья Остроухов / С. В. Кудрявцева - 1982
 В. Г. Перов / В. А. Леняшин - 1988
 Юрий Пименов / Г. С. Кириллова - 1980
 А. П. Рябушкин / В. М. Механикова - 1989
 Фёдор Толстой / Э. В. Кузнецова - 1981
 В. А. Тропинин / Е. Ф. Петинова - 1986
 А. В. Тыранов / М. М. Железнова - 1985
 Григорий Угрюмов / Н. А. Яковлева - 1982
 Симон Ушаков / Н. Г. Бекенева - 1984
 Ф. И. Шубин / Н. А. Яковлева - 1984
 С. Ф. Щедрин / К. В. Михайлова - 1984
 Русская портретная живопись петровского времени / Н. П. Шарандак - 1987

Книги серии по годам 
  (обл.)
  (обл.)
  (обл.)

  (обл.)

См. также 
 Рассказы о художниках (книжная серия)

Ссылки 
 Книги серии в электронном каталоге (НБчИ, МБчИ, МБИ)

Книжные серии литературы об изобразительном искусстве
Книжные серии СССР
Книжные серии издательства «Художник РСФСР»